Larrin est un personnage fictif de la série télévisée Stargate Atlantis interprété par Jill Wagner. Elle apparait dans les épisodes Les Voyageurs et Alliance forcée.

Biographie 
Larrin vit en permanence dans un vaisseau. Elle en est la dirigeante. Elle a deux compagnons avec qui elle est très proche, Silas et Nevik.

Rencontre avec Sheppard 
Alors que Larrin cherche comment utiliser un vaisseau Ancien elle tombe sur Sheppard aux commandes d'un Jumper. Elle le capture et l'oblige alors à tenter de contrôler le vaisseau, car il possède le gène des Anciens (ce qu'aucun des habitants du vaisseau de Larrin n'a). Celui-ci tente de s'échapper quand il est aux commandes du vaisseau mais Larrin l'en empêche en menaçant de l'exposer aux radiations en désactivant une partie du vaisseau (ce qu'elle s'apprétait réellement à faire malgré la présence de ses hommes).

Cependant avant de se rendre Sheppard envoie un message à Atlantis que McKay décrypte. Cependant les Wraiths l'ont également capté et attaquent le vaisseau de Larrin. Silas et Nevik meurent pendant l'attaque, mais elle libère Sheppard qui utilise le vaisseau Ancien pour détruire celui des Wraiths. Cependant quatre d'entre eux se sont infiltrés à bord. Ils parviennent à tuer les trois premiers en s'alliant (Larrin les attirent tandis que Sheppard leur envoie des drones) mais le dernier la capture. Il lui aspire sa vie en en laissant un tout petit peu afin de l'interroger. Cependant Sheppard intervient, oblige le Wraith à lui rendre la vie qu'il a aspiré et le laisse repartir en vie.

Larrin profite qu'elle embrasse Sheppard pour le capturer de nouveau, mais alors que son vaisseau s'apprête à passer en hyperespace Sheppard lui propose une alliance avec Atlantis et lui demande de le libérer. Elle le laisse donc repartir en Jumper juste avant de s'en aller.

L'alliance 
Alors que Atlantis s'allie avec les Wraiths pour battre les Asurans malgré de faibles chances de victoire, Sheppard et son équipe qui voyagent en Jumper sont à deux doigts de s'écraser sur le vaisseau de Larrin qui sort de l'hyperspace. Cette dernière était venue voir une planète qu'elle pensait exterminée par les Wraiths avant de comprendre que ce n'était pas eux. Elle accepte de s'allier avec Atlantis et les Wraiths, gonflant ainsi considérablement leur armée. Elle attaque avec eux la planète M7R-227 (Asuras). De nombreux vaisseaux appartenant à son peuple sont détruits (tout comme ceux d'Atlantis et des Wraiths), mais elle s'en sort et la mission est un succès. Connaissant désormais la position d'Atlantis, elle s'en va avec sa flotte en garantissant qu'elle et Atlantis sont alliés.

Larrin
Personnage extraterrestre